La Zona Asia/Oceania è una delle tre zone regionali nella Coppa Davis 2009.

Essa è suddivisa in quattro gruppi, nei quali ciascuna squadra compete per cercare di essere promossa al gruppo superiore.Nel Group IV partecipano dodici squadre (nove in seguito al ritiro di tre squadre), di cui due vengono promosse al Group III.

Formula
Ci sono due gironi composti da cinque squadre ciascuno, in cui ciascuna squadra disputa un incontro contro le altre tre squadre del proprio girone. La prima classificata di ciascun girone viene promossa al Group III.Brunei e Mongolia presentarono il loro ritiro prima della formazione dei due gironi, mentre l'Iraq si ritirò quando già era stato inglobato nel Pool A.

Sede
La sede è fissa, National Tennis Complex ad Dacca, Bangladesh. Superficie: cemento (outdoor).

Squadre Partecipanti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (ritirata)
  (ritirata)
  (ritirata)

Pool A 

 Vietnam promosso al Gruppo III nel 2010.

Partite

Bahrein vs. Vietnam

Yemen vs. Emirati Arabi Uniti

Bahrein vs. Emirati Arabi Uniti

Bahrein vs. Yemen

Yemen vs. Vietnam

Emirati Arabi Uniti vs. Vietnam

Pool B 

 Bangladesh promosso al Gruppo III nel 2010

Partite

Bangladesh vs. Giordania

Qatar vs. Myanmar

Bangladesh vs. Turkmenistan

Giordania vs. Myanmar

Turkmenistan vs. Myanmar

Qatar vs. Giordania

Bangladesh vs. Qatar

Turkmenistan vs. Giordania

Bangladesh vs. Myanmar

Qatar vs. Turkmenistan

Collegamenti esterni
 

Zona Asia/Oceania Group IV